

Geografia 
São Jerônimo (departamento) — na província de Santa Fé, Argentina
San Jerónimo (Antioquia) — cidade da Colômbia
San Jerónimo — cidade no departamento de Baja Verapaz, Guatemala

Honduras
San Jerónimo (Comayagua) — cidade
San Jerónimo (Copán) — cidade

Peru
San Jerónimo (distrito de Cusco) — na província de Cusco
San Jerónimo (distrito de Andahuaylas) — na província de Andahuaylas, departamento de Apurímac
San Jerónimo (distrito de Luya) — na província de Luya, departamento de Amazonas
San Jerónimo de Tunán (distrito) —  na província de Huancayo, departamento de Junín

Ver também 
Jerônimo — ou São Jerónimo de Estridão, santo cristão (ca. 347–420)

Desambiguações de topônimos